Das Damendoppel der French Open 1990 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidigerinnen waren Larisa Savchenko und Helena Suková. Das Finale bestritten Jana Novotná und Helena Suková gegen Larisa Savchenko und Natallja Swerawa, das Novotná und Suková in zwei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1990